Niemcy:
 Mettenberg – dzielnica Biberach an der Riß

Szwajcaria:
 Mettenberg – dawna nazwa gminy Mettembert

Zobacz też:
 Mättenberg